El término bad (en inglés: malo/a) puede hacer referencia a:

Música 
 "Bad" (1987), álbum de Michael Jackson.
 "Bad" (1987), canción del álbum Bad de Michael Jackson.
 "Bad" (1984), canción del álbum The Unforgettable Fire de U2.
 Bad (canción de David Guetta) canción electro house de Showtetk y David Guetta del álbum Lovers On The Sun.
 Big Audio Dynamite (BAD) (1984-1998), banda británica.